Die Cleveland Skating Club Open 2021 fanden vom 7. bis 11. Oktober 2021 in Cleveland, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Sieger der letzten Austragung im Oktober 2019 war Greg Lobban, der bei diesem Turnier als topgesetzter Spieler startete. Er schied im Halbfinale gegen Nathan Lake aus. Im Endspiel setzte sich Adrian Waller gegen Mohamed Elsherbini mit 6:11, 11:2, 11:7, 10:12 und 16:14 durch.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Daren Ramsey einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
Squashturnier in Cleveland